Rorik, ook wel Roerik van Dorestad
 Rurik, vorst van Novgorod en stamhouder van het Ruriken-vorstengeslacht in Rusland